Bell Rock kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bell Rock (kulle),

Storbritannien 

 Inchcape, Angus, klippa i Skottland, även benämnd Bell Rock, 
 Bell Rock fyr, fyr på Inchcape

USA 

 Bell Rock (Arizona), berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar